En Pologne Pilchowice est le nom :
 de Pilchowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 de la gmina de Pilchowice, dans le powiat de Gliwice, dans la voïvodie de Silésie.
 du village de Pilchowice, chef-lieu de cette gmina